Chmielno (gemeente)
 Chmielno (Pommeren)
 Chmielno (Neder-Silezië), is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.
 Chmielno (West-Pommeren)